Termenul Fulga se poate referi la:

Comune din România:
 Comuna Fulga, Prahova, Muntenia

Localități din România:
 Fulga, Buzău, Muntenia
 Fulga de Jos, Prahova, Muntenia
 Fulga de Sus, Prahova, Muntenia

Râuri din România:
 Râul Fulga, afluent al râului Ghighiu, Muntenia

Nume de familie 
Personalități:
 Laurențiu Ionescu, pseudonim: Laurențiu Fulga (1916, Fulga de Jos  1984, București)
 Gheorghe Fulga (* 1951, Sulța, Agăș (), Bacău, Moldova), sociolog și om politic
 Ionel Fulga (* 1971, Tulcea, Dobrogea)

Toponime românești
Nume de familie românești